Радиус действия — многозначный военный термин:
 Оперативный радиус действия — наибольшее расстояние, на которое формирование ВМФ может удалиться от места базирования для решения боевой задачи с условием возвращения без дозаправки топливом.
 Тактический радиус действия — наибольшее расстояние, на котором формирование ВВС может решить боевую задачу и вернуться на базу без расходования невырабатываемого остатка топлива.

Примечания